Antonio Maria Colini – archeologo italiano
 Filippo Colini – baritono italiano
 Fulvio Colini – allenatore di calcio a 5 italiano
 Giulia Colini – calciatrice italiana